Der Name Morbio bezeichnet verschiedene Orte:
Morbio Inferiore, eine Gemeinde im Bezirk Mendrisio, Kanton Tessin, Schweiz
Morbio Superiore, eine ehemalige politische Gemeinde im Bezirk Mendrisio, Kanton Tessin, Schweiz (heute Teil von Breggia)